Marie Portugalská, vévodkyně z Viseu (18. června 1521 – 10. října 1577, Lisabon), byla portugalská infantka a jediná dcera krále Manuela I. Portugalského a Eleonory Rakouské. Mariino osobní bohatství konkurovalo majetku jejího nevlastního bratra, krále Jana III. Portugalského, což z ní činilo nejbohatší ženu v Portugalsku a jednu z nejbohatších princezen v Evropě. Byla známá jako patronka umění a architektury.

Biografie 
Narodila se 18. června 1521 v portugalském Lisabonu. Byla jedinou dcerou krále Manuela I. Portugalského a arcivévodkyně Eleonory Rakouské. Byla pověstná mimořádnou krásou, "umocněnou bělostí pleti a nebeskou modří očí"; to byly typické znaky členů rodu Trastámarů, potomků Petra I. Kastilského.

Vyrůstala bez otce, který zemřel půl roku po jejím narození (13. prosince 1521), i bez matky, která byla figurkou politických zájmů svého bratra Karla I. Španělského. Ten Eleonoru po smrti Manuela I. přiměl opustit portugalský dvůr a v roce 1530 po uzavření míru v Cambrai provdat se za francouzského krále Františka I., třebaže na francouzském dvoře nesehrála žádnou důležitou roli a neměla žádný vliv. V roce 1547 znovu ovdověla. Po dlouhá léta se Eleonora snažila (za pomoci svého bratra Karla) získat svolení portugalského krále (Manuelova syna Jana III.) k tomu, aby Marie žila s ní, ten ale vydal souhlas teprve v roce 1555. Doba odloučení však byla příliš dlouhá - když se po Eleonořině návratu do Španělska v roce 1557 matka s dcerou ve španělském Badajozu konečně setkaly, Marie odmítla žít s matkou a po třech týdnech se vrátila do Portugalska. Pro Eleonoru to byla velká rána, která zřejmě uspíšila její smrt; zemřela při návratu z Badajozu 25. února 1558.

Marie se měla stát manželkou svého bratrance Filipa, pozdějšího španělského krále Filipa II. Když jednání o svatbě byla téměř před uzavřením smlouvy, zemřel anglický král Eduard VI. a Filip uzavřel manželství s jeho starší nevlastní sestrou a následnicí Marií Tudorovnou.

Třebaže byla jednou z nejbohatších a nejvíce žádoucích princezen Evropy té doby, zemřela Marie v Lisabonu 10. října roku 1577 neprovdána a tedy i bezdětná. Pohřbena byla v chrámu Panny Marie v Carnide v Lisabonu, který pomohla obnovit.

Odkaz 
Marie byla velmi vzdělaná a podporovala vydatně umění a vědy, což jí umožňoval velký majetek, jenž zdědila po matce. Od roku 1557 financovala opravy starého kostela Panny Marie v Carnide v Lisabonu. Práce byly skončeny v roce 1594.

Vyobrazení infantky Marie bylo použito na portugalské bankovce v hodnotě padesáti escudo.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Avizové
Portugalské infantky
Narození 18. června
Narození v roce 1521
Narození v Lisabonu
Úmrtí 10. října
Úmrtí v roce 1577
Úmrtí v Lisabonu
Pohřbení v Lisabonu
Ženy